Menneus är ett släkte av spindlar. Menneus ingår i familjen Deinopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Menneus